

Домпу — округ у складі провінції Західна Південно-Східна Нуса
 Домпу — район у складі округу Домпу